Delilah est la traduction anglaise du prénom Dalila. Elle peut se rapporter à :

 Delilah, chanson figurant sur l'album éponyme de Tom Jones (1968)
 Delilah, chanson du groupe Queen (1991)
 Hey There Delilah, chanson du groupe Plain White T's (2006)
 Delilah Copperspoon, personnage du jeu Dishonored, apparue dans les DLC et Dishonored 2
 Delilah, chanson du groupe The Cranberries, dans l'album Bury the Hatchet (1999)
 Delilah chanson du groupe Florence + The Machine (2015)